Loukas (Λουκάς, Λούκας) ist die griechische Schreibweise von Lukas und der Name von:

 Loukas Lazoukits (* 1982), griechischer Basketballspieler
 Loukas Papadimos (* 1947), griechischer Ökonom, griechischer Premierminister
 Loukas Vyntra (* 1981), griechischer Fußballspieler
 Loukas Yorkas (* 1986), griechisch-zypriotischer Sänger

Loukas ist der Familienname von:
 Christina Loukas (* 1985), US-amerikanische Wasserspringerin